Vilanova de Arousa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilanova de Arousa (ort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Vilanova de Arousa (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar